Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2018 war ein Snookerturnier, das vom 7. bis 11. Juli in der Qilu University of Technology in Jinan stattfand. Zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal in den letzten sieben Jahren wurde das Turnier in China ausgetragen. Es war die 30. Junioren-WM der IBSF.

Weltmeister wurde der Chinese Wu Yize mit einem 6:4-Sieg im Finale über den Thailänder Pongsakorn Chongjairak.

Gruppenphase 
73 Spieler aus 19 Ländern spielten in 16 Gruppen zu 4 bzw. 5 Spielern im Round-Robin-Modus gegeneinander die Qualifikation. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe kamen weiter in die im K.-o.-System ausgespielte Finalrunde.

Finalrunde

Finale 
Während es für den 21-jährigen Pongsakorn Chongjairak die letzte Teilnahme an einer Junioren-WM war, gehörte sein Gegner Wu Yize aus China mit 14 Jahren zu den drei jüngsten Spielern im Turnier. Der erfahrenere Thailänder ging mit 2:0 und 4:1 in Führung. Dann folgte sein einziger hoher Frameverlust, bei dem ihm nur 16 Punkte gelangen, und mit dem einzigen Break über 50 Punkte im Endspiel stellte Wu den Anschluss her. Der Chinese hatte dadurch seine Sicherheit gefunden, und obwohl Pongsakorn jeweils zwischen 32 und 55 Punkten gelangen, gewann Wu die nächsten drei Frames und holte sich mit 6:4 den Weltmeistertitel der U21-Junioren.

Century-Breaks 
Nach dem Iraner Hossein Vafaei beim Turnier 2014 gelang He Guoqiang aus China das zweite Maximum Break von 147 Punkten bei einer U21-Weltmeisterschaft. Insgesamt wurden 18 Breaks von 100 oder mehr Punkten erzielt.

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Turnierstatistik
 2018 World Under-21 Championship - Men bei CueTracker

2018
Snookerveranstaltung 2018
Sportveranstaltung in Jinan
Billardturnier in der Volksrepublik China